Eckersbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Eckersbach (Niedertaufkirchen), Weiler der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eckersbach (Schlüsselfeld), Kirchdorf der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Eckersbach (Zwickau), Stadtteil von Zwickau, Landkreis Zwickau, Sachsen

 Eckersbach, deutscher Name von Rokytnice (Kryštofovo Údolí), Ortslage der Gemeinde Kryštofovo Údolí, Bezirk Reichenberg, Reichenberger Region, Tschechien

Gewässer:
 Eckersbach (Reiche Ebrach), Unterlaufname Dorfwiesengraben, linker Zufluss des linken Asts der Reichen Ebrach in Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Eckartsbach
 Eckertsbach